Hallezia hastata är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och. Hallezia hastata ingår i släktet Hallezia, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
hastata